

Patronyme 

 Jean-Pierre Marcellin de Fontanes (1719-1774), inspecteur des manufactures ;
 Louis de Fontanes (1757-1821), écrivain français ;
 Germaine Fontanes (1897-1953), actrice française.

Toponyme 

 Fontanes, commune française du Lot ;
 Église Saint-Clair de Fontanes, édifice religieux du Lot ;
 Fontanes-du-Causse, ancienne commune française du Lot ; 
  Fontanes, ancienne commune française de Lozère ;
 Naussac-Fontanes, commune française de Lozère.

Titres 

 Julien Fontanes, magistrat (1980-1989), série télévisée française de Gilles Perrault et Jean Cosmos.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France